Río Segundo kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Río Segundo, kommun, Córdoba, 
 Río Segundo (ort i Argentina, Córdoba, lat -31,65, long -63,91),

Costa Rica 

 Río Segundo (ort i Costa Rica, Alajuela, lat 10,24, long -84,28), 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Costa Ricaförgreningar